Goli Vrh je krajevno ime:
 Goli Vrh, Gorenja vas - Poljane 
 Goli Vrh, Krško 

 Goli Vrh, Klinča Sela (Hrvaška)
 Goli Vrh Ozaljski (Hrvaška)
 Goli Vrh, Rakovec (Hrvaška)

Naselja v Sloveniji